Luquense – abitanti di Lucas González
Luquense – abitanti di Lucas do Rio Verde